Людвиг Келлер (;  — ) — немецкий историк.

Его важнейшие сочинения: «Der zweite Punische Krieg und seine Quellen» (Марбург, 1875); «Geschichte der Wiedertäufer und ihres Reichs zu Münster» (Мюнстер, 1880); «Die Gegenreformation in Westfalen und am Niederrhein» (Лпц., 1881—1887); «Ein Apostel der Wiedertäufer: Hans Denk» (1882); «Die Reformation und die ältern Reformparteien» (1885); «Die Waldenser und die deutschen Bibelübersetzungen» (1886); «Zur (Geschichte der altevangelischen Gemeinden» (Б., 1887); «Johann von Staupitz und die Antänge der Reformation» (Лпц., 1888).

Примечания

Литература 
 

Историки Германии
Историки по алфавиту